Arkadi Alexandrovitch Vaïner, un écrivain russe
 Gueorgui Alexandrovitch Vaïner, un écrivain russe